Лос Гверос има више значења:

 Лос Гверос (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Гверос (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику